

Geografia
 Isola Šalim –isola russa nel Mare di Barents, nel golfo dell'Ura
 Isola Šalim – isola russa, bagnata dal mare di Barents, nella Baia di Kola

Onomastica
 Salim – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
 Abdallah Khaled Deeb Salim – calciatore giordano
 Akram Salim – calciatore sudanese
 Dar Salim – attore danese
 Faraj ibn Salim – medico e traduttore arabo
 Jamal Salim – calciatore ugandese
 Miran Khasro Salim – calciatore iracheno
 Mo'ayyad Salim – ex calciatore giordano
 Mohamed Salim – ex calciatore emiratino
 Mohammed Salim – calciatore indiano
 Nadhum Shaker Salim – calciatore iracheno
 Nur-ud-din Muhammad Salim, noto come Jahangir – Gran Mogol indiano
 Rabahi Salim – judoka algerino
 Suroor Salim – calciatore emiratino
 Waleed Salim – calciatore emiratino

Pagine correlate
 Salima